El megàpode de Forsten (Megapodius forsteni) és una espècie d'ocell de la família dels megapòdids (Megapodiidae) que viu al sotabosc de zones de selva, bosc empantanegat i manglars de les illes d'Ambon, Seram, Haruku, Gorang i Buru, a les Moluques. Sovint considerat una subespècie del megàpode de Freycinet.

Megapodius